Reindl ist der Familienname folgender Personen:

 Constantin Reindl (1738–1799), Schweizer Komponist und Theologe 

 Hermann Reindl (* 1955), österreichischer Politiker (FPÖ)
 Johann Reindl (1714–1792), österreichischer Bildhauer

 Ludwig Reindl (1893–1994), österreichischer Erfinder
 Ludwig Emanuel Reindl (1899–1983), deutscher Journalist
 Magnus Anton Reindl (1832–1896), deutscher Pfarrer und Politiker, MdR
 Manfred Reindl (* 1965), österreichischer Spieleautor
 Max Reindl (* 1926), deutscher Textdichter und Komponist
 Maximilian Reindl (* 1991), deutscher Eishockeyspieler
 Otto Reindl (1900–1994), deutscher Politiker (WAV, DP)
 Rupert Reindl (1908–1990), österreichischer Bildhauer und Krippenschnitzer
 Susanne Reindl-Krauskopf (* 1971), österreichische Rechtswissenschaftlerin
 Thomas Reindl (* 1961), österreichischer Politiker (SPÖ) und Gewerkschaftsfunktionär

Reindl der Name folgender geographischen Objekte:
 Reindl (Penzberg), Ortsteil von Penzberg, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Reindlweiher, Gewässer in Penzberg, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern

Reindl steht für:

 Bräter
 Kasserolle

Siehe auch:
 Reindel
 Reinl
 Reinel